Palazzo Italia, edificio storico di Legnano (MI)
 Palazzo Italia, edificio storico di Roma
 Palazzo Italia, edificio nell'EXPO di Milano